Zambezia steht für:

 Provinz Zambezia in Mosambik
 Zambezia (Film), 2012 entstandener Animationsfilm
 Companhia da Zambézia, portugiesische Kolonialgesellschaft
 Zambezia (Historische Ortsbezeichnung), bis ca. 1895 das Gebiet der heutigen Staaten Sambia und Simbabwe

Siehe auch:
 Sambesi (Begriffsklärung)
 Zambesia
 Alto Zambeze, eine Region in Angola